Ouénou steht für:
 Ouénou (N’Dali), Arrondissement in der Kommune N’Dali, Département Borgou, Benin
 Ouénou (Nikki), Arrondissement in der Kommune Nikki, Département Borgou, Benin